Здание Никольской церкви — памятник архитектуры начала XX века в Шымкенте. Входит в список памятников истории и культуры местного значения.

История 
Церковь была построена в 1914 году в Чимкенте (сейчас — Шымкент) по проекту младшего архитектора Сыр-Дарьинского областного управления И. А. Маркевича, конструктивному решению инженеров Н. И. Ботвинкина и Р. П. Кочара. Чимкентский собор был спроектирован в русском стиле второй половины XIX века. Проект был реализован за очень короткое время. Существует несколько чертежей проекта, которые дошли до нашего времени, в том числе неспроектированная оригинальная версия небольшой церкви и галереи, объединяющей небольшую церковь и церковную башню со зданием собора. Проект Маркевича был отправлен в Санкт-Петербург на утверждение инженерного комитета генерального штаба. Он отправил предложения использовать железобетонные конструкции для снижения стоимости строительства и повышения сейсмической стойкости. В 1910 году проект вернули Маркевичу на доработку, и он поручил инженеру Ботвинкину выполнить эту задачу.

В советское время с собора убрали купола, здание было преобразовано в областную библиотеку, позже в нем располагался дворец пионеров. В настоящее время в бывшем здании собора находится областной государственный театр кукол.

Примечания 

Недействующие православные храмы
Культовые сооружения Шымкента
Театры Шымкента‎
Кукольные театры Казахстана